Авелья́н () — испанская фамилия. Известные носители:

 Авельян, Элисабет (род 1960) — венесуэло-американский кинопродюсер.
  (род. 1933) — аргентинская тяжёлоатлетка.
  (1904—1984) — эквадорский писатель.